Miremont (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Miremont (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje